Yntema ist der Familienname folgender Personen:

 Janise Yntema (* 1962), US-amerikanische Malerin
 Orlando Yntema (* 1986), niederländischer Baseballspieler
 Theodore O. Yntema (1900–1985), US-amerikanischer Ökonom